Band FM Florianópolis é uma estação de rádio brasileira com sede em Florianópolis, SC. Opera na frequência FM 96.1 MHz e é afiliada à Band FM. É a principal rádio do Grupo Barriga Verde, proprietária também da Band FM Lages. 

Entrou no ar em 6 de maio de 1997 e desde 1981 até abril de 1997 transmitia como Barriga Verde FM,   Ao longo da programação são intercaladas músicas sertanejas, pagode, axé music e pop nacional.

Ver também 
 Band FM
 Grupo Barriga Verde

Ligações externas 
 
 
 
 

Grupo Barriga Verde
Band FM Florianópolis
Estações de rádio fundadas em 1997
Florianópolis
Fundações em Santa Catarina em 1997